est le titre anglais des œuvres suivantes :
Rendez-vous avec la mort, roman d'Agatha Christie, publié en 1938 ;
Rendez-vous avec la mort, film de Michael Winner, sorti en 1988 ;
Rendez-vous avec la mort, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2008 ;Appointment with Death'' (non traduit), sixième album studio du groupe de heavy metal Lizzy Borden, sorti en 2007.